Tom Tom bezeichnet:
 Tom Tom (Band), eine deutsche Popgruppe
 Tom Tom (Cartoonfigur), eine österreichische Cartoonfigur
 Tom Tom (Serie), eine englische Kinderserie der BBC von 1966 bis 1969
 Projekt „Tom Tom“, einen US-amerikanischen Flugzeugbegleit-Test der 1950er Jahre, siehe Parasite Fighter
 Tom Tom Club, eine US-amerikanische Funk-Band

Siehe auch:
 Tomtom oder Tom-Tom, eine Trommel
 TomTom, ein Hersteller von Navigationsgeräten
 Tamtam (Begriffsklärung)